Pietà kan syfta på:

 Pietà –  ett tema för kristen konst
 Pietà (Bellini) – målning av Giovanni Bellini från cirka 1505
 Pietà (Annibale Carracci) – målning av Annibale Carracci från cirka 1600
 Pietà (El Greco) – målning av El Greco från cirka 1571-1576
 Pietà (Lippi) – målning av Filippo Lippi från cirka 1430–1435
 Pietà (Lotto) – målning av El Greco från cirka 1571-1576
 Pietà (Michelangelo) – skulptur av Michelangelo från 1498–1499
 Pietà (Ribera) – målning av Jusepe de Ribera från 1637
 Pietà (Tizian) – målning av Tizian
 Pietà (film) – en sydkoreansk dramafilm från 2012 i regi av Kim Ki-duk, originaltitel 피에타

Geografi

Malta 

 Tal-Pietà, ort och kommun,